Giudicato – nel diritto processuale italiano, termine che indica un provvedimento giurisdizionale divenuto ormai incontrovertibile, ossia non più assoggettabile ai mezzi di impugnazione ordinari
 Giudicati sardi – entità statuali indipendenti